Deux traités ont été signés à Brest-Litovsk au premier trimestre de , à la suite de la révolution d'Octobre qui avait donné naissance à la république soviétique de Russie :
 l’un entre les empires centraux et l'Ukraine, le  ;
 l’autre entre les empires centraux et la Russie, le .

Homonymie historique